Leisten steht für:

 Leisten, ein Formstück bei der Schuhmacherei
 umgangssprachlich für die Leistenregion
Leisten (Mykologie), lamellenähnliches Hymenophor der Pfifferlingsverwandten

Orte:
 Leisten (Plau am See), Ortsteil der Stadt Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern
 Leisten (Schnega), Ortsteil der Gemeinde Schnega, Niedersachsen
 Liszki (Rychliki) (deutsch Leisten), Ortsteil der Gmina Rychliki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Leisten ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Leisten (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Ferdi Leisten (1914–1995), deutscher Unternehmer
 Jacobus Leisten (1844–1918), deutscher Maler
 Rainer Leisten (1957–2017), deutscher Logistikwissenschaftler

Siehe auch:
 Leiste (Begriffsklärung)
 Leistung (Begriffsklärung)